Podkast (), digitalna datoteka koja sadrži audio ili audio-video zapis koji se distribuira putem interneta, a namenjen je gledanju ili slušanju na računaru, digitalnom prenosnom plejeru (kao što je npr. -{iPod}-) ili televiziji (kao što je npr. -{Apple TV}-).

Izvorni naziv -{podcast}- složenica je reči -{POD}- (-{Personal On Demand}-) i engleske reči -{broadcast}- (emitovanje). Iako su na početku podkasti bili isključivo u formama audio datoteka, najčešće u formatu -{MP3}-, danas se za podkast uglavnom smatraju video-sadržaji. Video-podkast se još naziva i vodkast (), a osobe koje se bave podkastingom nazivaju se podkasterima. Agregatori RSS-a specijalizovani za skidanje podkasta zovu se podkečeri.

Spoljašnje veze 

Internet